

Geografia 

 Warta – rzeka w środkowej i zachodniej Polsce
 Warta – miasto w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Warta
 Warta – dawna nazwa miasta Bardo, w woj. dolnośląskim
 Warta – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Miłosław
 Warta – gmina miejsko-wiejska 
 Warta – dawna gromada

Kluby sportowe 
 Warta Poznań – wielosekcyjny klub sportowy w Poznaniu
 Warta Poznań – sekcja piłki nożnej
 Warta Poznań – sekcja boksu
 Warta Gorzów Wielkopolski
 Warta Sieradz
 Warta Zawiercie
 Warta Zawiercie (piłka nożna)
 Warta Zawiercie (piłka siatkowa)
 Warta Działoszyn
 Warta Działoszyn (piłka siatkowa)
 Warta Śrem
 Warta Międzychód
 Warta Osjaków
 Warta Częstochowa – klub sportowy istniejący w latach 1921-1933

Przedsiębiorstwa 
 TUiR Warta – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” (TUiR Warta S.A.)
 PTE WARTA S.A. – Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A.
 Warta – nieistniejące Zakłady Przemysłu Lniarskiego w Częstochowie
 Cementownia Warta SA
 Elektrownia Jądrowa „Warta” – niezrealizowana koncepcja elektrowni w Klempiczu

Statki i okręty 
 ORP „Warta” – nazwa polskich okrętów
 MS „Warta”

Pozostałe 
 warta – pojęcie z zakresu wojskowości
 Warta Tower – wieżowiec w Warszawie
 Warta – polski samochód rolniczy
 Warta – nazwisko
 Warta – czasopismo

Zobacz też 
 
 Warta Bolesławiecka